Johann Friedrich Thiele kan syfta på:

* Johann Friedrich Alexander Thiele (1747–1803), tysk konstnär
 Johann Friedrich Ludwig Thiele (1816–1848), tysk organist och komponist